Winterborn (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Winterborn (Nümbrecht), een wijk annex plaats in/bij de Duitse stad Nümbrecht. 
 Winterborn (band), een Finse metalband.